David Brooks (novinar), američki novinar
David H. M. Brooks, južnoafrički filozof
David Kenneth Brooks (Bubba Brooks), američki jazz glazbenik